Kalju  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Kalju (Lääne-Nigula), Ort in der Gemeinde Lääne-Nigula, Kreis Lääne
 Kalju (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare

Kalju bezeichnet:
 Kalju (Vorname), estnischer männlicher Vorname